La Història de Lierna, municipi de la riba del Llac de Como (Llombardia) està documentada des del segle V aC. a partir d'importants troballes arqueològiques.

El territori 
L'última glaciació de l'era quaternària anomenada Würm i començada fa 70.000 anys cobreix tot el territori larià i modifica profundament el seu aspecte llimant els vessants de les muntanyes, construint fèrtils terrasses morèniques , deixant per tot arreu el senyal del seu pas amb pedres erràtiques. El territori d'Esino Lario testimonia de manera excepcional l'orogènia alpina amb la presència de fòssils, blocs erràtics i coves i per aquesta excepcionalitat ha estat objecte d'estudis específics i aprofundits des de la segona meitat del segle XIX.

Celtes i antics romans 
La presència de l'home a la zona de Lierna està documentada des de l'Període Eneolític. A Lierna i Esino les troballes arqueològiques són especialment consistents a partir del segle V aC. i mostren que el territori era punt d'encreuament d'una de les principals vies de comunicació: la que, seguint la riba oriental de l'estany, arriba a Colico i les valls d'Adda i Imera; a causa de les roques pendents entre Mandello i Bellano, des de Lierna la carretera pujava a Ortanella (actualment una fracció d'Esino) i després baixava a Vezio i a Bellano.

Amb el temps, moltes carreteres menors creuen, per motius econòmics, el territori entre Lierna i Esino.
Les troballes arqueològiques testimonien nombroses tombes i necròpolis celtes als boscos de Lierna i Esino Lario. El territori representava un punt estratègic amb destacaments de pastors guerrers que vivien a les muntanyes entre Lierna, Esino i Ortanella.
Només sota l'emperador August les poblacions de la zona van passar sota el control de l'Imperi Romà. Per defensar-se de les incursions dels bàrbars, els romans van preparar línies protectores de fortaleses que es comunicaven entre si amb focs nocturns i fums diürns. El castell d'Esino Lario, del qual avui es conserva una torre visible, va ser un dels punts fortificats inserits en una cadena defensiva. Altres troballes arqueològiques amb sepulcres documenten l'època. Es creu que en aquells temps es va construir la primitiva església castrense de S. Vittore Martire

Els Longobardi 
Després de la caiguda de l'Imperi de l'Antiga Roma, després de les dominacions dels Heruli d'Odoacre i dels gots de  Teodoric, els bizantins va conquerir Itàlia amb una guerra llarga i desastrosa. Immediatament després els lombards van baixar dels passos del Friuli i el 569 van conquerir Milà.
Un contingent bizantí, sota el comandament de magister militum Francione, es va establir a Lierna, al llac de Como, amb l'esperança d'una venjança contra els llombards. Durant 20 anys va resistir, evitant les grans represàlies arran de la mort del rei Alboino als territoris del Lario i acollint rics refugiats romans. Finalment Francione es va haver de refugiar a l'illa de Comacina i, després de sis mesos de setge, rendir-se. Després d'haver conquerit el territori, el rei longobard Autari va col·locar allà molts centres militars d'Arimanni per mirar les fronteres cap als francs d'Austràsia. L'acció conjunta d'aquests i els bizantins va obligar a Autari a refugiar-se a Pavia, on va morir. La consort, la reina Teodolinda Teodolinda que residia al castell de Lierna, llavors es va casar amb Agilulfo que va expulsar els enemics i va sotmetre els ducs traïdors. La reina Teodolinda intenta conduir el seu poble, l'ari, al catolicisme i fa construir esglésies als centres al·lemànics dedicats als sants antiaris. Molts d'ells sorgeixen al territori del llac de Como, del qual el centre de comandament era el castell de Lierna a Riva Bianca. Entre aquests també hi havia l'antiga Església de San Pietro di Ortanella entre Lierna i Esino Lario.

Els Longobardi Els Longobardi van deixar que les poblacions locals continuïn treballant directament la terra, reclamant, com a homenatge, la tercera part dels productes que eren confiscats a les "habitacions". A la vora de les dues zones habitades d'Esino, el nom encara viu de "sal" indica els punts de recollida, de la mateixa manera que "gagg" indica la fusta que donava fusta als Allemanni.

El Comitè Lecco 
Els Carolingi, seguits en el domini als llombards, no van canviar l'ordre d'aquests, substituint només els ducs derrotats per comtes francs. El feudalisme assolí les seves formes més característiques: les ciutats semidesèrtiques, els carrers insegurs, els castells amb les seves "corts" esdevenen els punts de dominació. Mentre els serfs hi estaven acostumats, les antigues poblacions dels pobles continuen vivint al seu territori mantenint els vasts béns comuns i abocant la "tertia".
A la segona meitat del segle IX trobem Lecco al capdavant d'un comitè i, per tant, d'una marca fronterera. Mentrestant es van formar els Pievi Eclesiàstics; i Esino pertanyia a la de Varenna.
Va seguir el fosc període de lluita entre els reis itàlics d'origen franc. En aquells anys el territori va ser presa dels hongaresos i també s'estan construint les torres protectores al Lario oriental. Finalment, els hongaresos són vençuts per emperador Otó el Gran, que després adopta la política de concedir feus als bisbes, per eliminar l'herència, que va ser el germen de la lluita amb el Papa per les investidures.

El Senyor Arquebisbe 
Mort Ottone, últim comte de Lecco, sense hereus, el Comitè està sota el domini de l'Arquebisbe de Milà.
El prelat, per tal de governar millor les ja immenses possessions, en subinfeuda diverses. Mentre que el Castell de Lecco es manté en administració directa, Valsassina, Esino i Perledo són subfeus de la família Della Torre, amb seu a Primaluna.
En el primer segle d'aquest mil·lenni, les accions populars de la "patalia" van tenir lloc a Milà contra el clergat simoniacal i la concubina, amb repercussió també a les terres de la Valsassina.
Mentrestant, es perfilaven els primers enfrontaments amb la preeminència entre les diverses ciutats. Entre 1117 i 1127 hi va haver una guerra de deu anys, a terra i al llac, entre Milà i Como que també va arribar a la Valsassina. El conflicte va acabar amb la destrucció de la ciutat del llac de Como.

Els Municipis Lliures 
Cap a finals del segle XII, amb l'enfortiment de les classes productores, es van desenvolupar les comunes lliures. S'estableix la Comunitat General de la Valsassina, a la qual pertany Esino. Dicta els els seus estatuts, derivant-los d'antics costums
Cada poble està administrat pel seu propi barri, format pels caps de família: sovint les dones també pertanyen a Esino. Un únic representant dels dos Municipis, inferior i superior, forma llavors part del Consell de la Comunitat General que tenia la seu a Introbio. Allà, al palau del pretori, s'administrava la justícia civil penal, inicialment pels cònsols, més tard per un podestà.

Güelfs i gibelins 
Després de la destrucció de Milà per Barbarossa, l'illa de Comacina, fidel a ella, va ser arrasada pel poble de Como: els habitants es van refugiar a Varenna i a la vall d'Esino. Després d'haver vençut l'emperador a Legnano, després de pocs anys Frederic II busca venjança i, al seu torn, derrota els milanesos a la Batalla de Cortenuova. Va córrer a ajudar-los  Pagano della Torre, que els protegeix a les seves possessions a les muntanyes de Valsassina. En agraïment, Pagano va ser triat capità del poble de Milà i així va començar l'ascens de la seva família,  Guelfa, que es va trobar amb la violenta oposició dels Visconti Ghibelines. La lluita partidista trastoca tot el territori durant un segle i dóna lloc a violents feus. La família Della Torre, a la qual està aliat el Lario oriental, finalment es veu aclaparada per la traïció i s'estableix el Senyoriu Visconti.

La Signoria (La guerra contra Venècia) 
A la primera meitat del segle XV la política d'expansió de Venècia va provocar enfrontaments armats amb Milà i el territori del Lario Oriental va quedar molt afectat. Fins i tot quan, amb la mort de l'últim Visconti, el ducat passa als Sforza, la lluita continua.
Mentre la Rocca di Baiedo cau en mans venecianes a Valsassina, que ha caigut per traïció, Esino i Muggiasca romanen fidels a Milà, repel·lint, el 22 de gener de 1453, un poderós assalt dels enemics que volien arribar a la costa del llac. La guerra va acabar el 1454, després de la reconquesta de la Rocca di Baiedo amb la  tractat de Lodi, seguida de 50 anys de pau, durant els quals l'economia va florir i la producció de ferro, extret a l'Alt. Varró. Esino va formar part de l'equip de muntanya, subministrant carbó extret de la fusta dels seus boscos per als forns de fosa de la Valsassina.

Dominació espanyola 
A les primeres dècades del , el costat oriental del llac de Como, amb Lierna, Mandello, Varenna i Esino, estava dirigit pels exèrcits implicats en la disputa entre França i Espanya. Un aventurer, Gian Giacomo Medici, conegut com el Meneghino, intenta establir un principat al Lario i amb una flota manté sota control les forces de Francesco II Sforza durant molt de temps. Bellano és saquejat i la fam fa ràbia a tots els pobles. Després de morir el duc sense hereus, els milanesos van passar als espanyols el 1535. Van seguir dos segles de progressiva decadència: els diaris Valsassinesi i Esino revelen misèries, abusos, robatoris i injustícies. L'únic llamp de llum són les dues visites pastorals de Carlo Borromeo: S. Carlo ascendeix a Esino el 1565 i el 1582; el record d'ell encara es transmet. La pesta de 1630 va causar moltes víctimes a la Valsassina; cinquanta només a Esino. Al llarg de la resta del segle, doncs, hi ha un degoteig continu de mort per fam i fam. A la segona meitat del 1600, malgrat els antics privilegis, la Valsassina esdevingué un feu de cambra i, sempre oposats, els comtes de Monti recaptaren els impostos durant un segle.

Àustria 
El pas de Llombardia a Àustria, que es va produir a principis del 1700, recupera l'ordre: a poc a poc el territori també es va anar recuperant econòmicament, arribant, a la segona meitat del segle, gràcies al govern de Maria Teresa i els seus successors, un benestar moderat. Les ajudes i les providències fan que l'art del ferro torni a florir; augmenta el cultiu del cuc de seda.
L'emperadriu posa al capdavant de les administracions locals els primers Diputats de l'Estimo, és a dir, els principals titulars. El notable benestar en vigor silencia amb cada reacció.
La Revolució Francesa també és rebuda amb fred. Els fets següents van trastocar l'antic ordre de coses: desapareixen els estatuts heretats dels temps comunals i, amb el retorn definitiu dels austríacs, després de diversos canvis, la Valsassina, que ha passat a formar part de la regió Llombardia-Veneto, perd totalment la seva autonomia. Tot i que els austríacs continuen governant sàviament i duent a terme obres públiques de gran importància, com la carretera de la Riviera i l'ordenació del curs de l'Adda, les llavors revolucionàries comencen a donar els seus fruits i a poc a poc creant una sorda hostilitat. contra el desconegut. L'enfonsament de la indústria del ferro contribueix a aquest estat d'ànim, que ja no podia resistir el de l'altra banda dels Alps, beneficiant-se de l'aprofitament del carbó mineral i de les mines més riques i fàcils.

El Risorgimento 
Encara que era un poble petit i molt pobre en aquell moment, Esino va participar en els moviments del  Risorgimento. En assabentar-se de la revolta de Milà l'1848, un grup d'animades, després d'haver estat beneït pel rector, baixa a Lecco i s'uneix als voluntaris d'aquell poble per córrer en ajuda dels milanesos que han estat ocupat durant els cinc dies. Al retorn dels austríacs, els més calents es mantenen durant un temps a la presó de Bellano.
Al voltant de 1859 es va formar la Guàrdia Nacional Italiana amb armes, uniformes i una banda musical. Pietro Pensa, un jove estudiant, participa com a voluntari a les campanyes de Sicília i Nàpols i està condecorat amb una medalla de bronze.

Malauradament, els primers 50 anys del regnat d'Itàlia van marcar temps molt durs per a tot el territori.
La fusta que ja no necessitava per al carbó necessari per als forns de fosa, només es pot vendre lluny i es va criar al llac, amb un esforç enorme, per ser carregada i portada a Lecco. El seu valor era insignificant. No era gaire més feliç la propera Valsassina: cada poble es tanca en una autarquia miserable, i l'antic esperit comunitari deixa pas a la desconfiança i a les disputes contínues per uns metres de la frontera.
La subglaciació en curs, la reducció dels conreus, i l'augment demogràfic van empènyer aviat a emigrar. En grups de tres, quatre persones alhora, marxem cap a  Amèrica del Sud, després cap a Califòrnia: uns centenars d'exinesi es traslladen així, definitivament, al nou continent.
Malgrat aquesta decadència, es fan algunes obres: els camins cap a l'estany i cap a les muntanyes estaven ben empedrats, d'uns vint quilòmetres de llargada; a finals de segle i l'any 1903 també es van construir dos aqüeductes per a les fonts públiques de la vila. Dada important: la cura dels fills no para mai; les llars d'infants i les escoles van continuar funcionant, perpetuant una gloriosa tradició d'Esino, que des de finals del 1500, amb una escola gestionada, gràcies a llegats, per l'Ajuntament i dirigida pel rector, ha guanyat l'analfabetisme, un exemple únic més que rar.

Vegeu també 
 Lierna

Referències

Bibliografia 
 Codice diplomatico della Lombardia medievale (sec. VIII-XII)
 Documenti dell'Archivio Pietro Pensa CC-BY-SA documentazione su Esino Lario e il Bacino dell'Adda
 Pietro Pensa, Folclore e storia di un paese della nostra montagna: le origini in "Rivista di Lecco", anno XVI (1957), n. 6, pp. 7–10.
 Pietro Pensa, Storia di un paese della nostra montagna in "Rivista di Lecco", anno XVII (1958), n. 1-2, pp. 33–35.
 Gianclaudio Ferraroli, L'Origine della Val d'Esino, Editore Cattaneo Paolo Grafiche Lecco, 2002.
 Pietro Pensa, Storia del territorio di Esino Lario in Il Museo delle Grigne di Esino Lario, 1956. Testi redatti per i pannelli del Museo delle Grigne con trascrizione a cura di Patrizia Barindelli, Esino Lario, 2009.
 Don Battista Rocca, Il Castello d'Esino Lario, stampa anastatica, 1932. Ristampato e allegato a Gianclaudio Ferraroli, L'Origine della Val d'Esino, Editore Cattaneo Paolo Grafiche Lecco, 2002.
 La parrocchia di Esino nel Venticinquennio 1927-1952 (dalle note d'archivio), Tipografia Orfanotrofio, Lecco, 1952.
 Michele Casanova, Gabriele Medolago, Federico Oriani, Gli statuti della Valsassina. Le norme della comunità del 1388, Archivio storico Pietro Pensa, Editore Bellavite, 2008.

Municipis de Lecco